

Patronyme 

 Charles Pascarel (né en 1936), écrivain et peintre français ;
 Nicolas Pascarel (né en 1966), photographe français ;
 Robert Pascarel (1888-1962), athlète français, spécialiste du saut à la perche.